Шелбі — назва дев'яти округів у США.

 Шелбі (округ, Айова)
 Шелбі (округ, Алабама)
 Шелбі (округ, Іллінойс)
 Шелбі (округ, Індіана)
 Шелбі (округ, Кентуккі)
 Шелбі (округ, Міссурі)
 Шелбі (округ, Огайо)
 Шелбі (округ, Теннессі)
 Шелбі (округ, Техас)